Mauer steht für:
 Mauer, Bauteil bzw. Bauwerk (siehe dort auch bekannte Mauern)
 Berliner Mauer (oft einfach „die Mauer“ genannt)
 Mauer (Heraldik), in der Heraldik ein Wappenbild
 Mauer, Abwehrformation von Spielern bei einem Freistoß

Mauer heißen folgende geographischen Objekte:
 Mauer (Baden), Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg

Gemeindeteile in Österreich:
 Mauer (Gemeinde Glanegg), Ortschaft der Gemeinde Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Mauer (Gemeinde Kappel), Ortschaft der Gemeinde Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Mauer bei Amstetten (Mauer-Öhling), Katastralgemeinde der Stadt Amstetten, Niederösterreich
 Mauer bei Melk, Katastralgemeinde und Ort der Gemeinde Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Mauer (Gemeinde Neumarkt an der Ybbs), Ortsteil von Neumarkt an der Ybbs, Niederösterreich
 Mauer (Gemeinde Wallern), Ortschaft und Katastralgemeinde von Wallern an der Trattnach, Bezirk Griskirchen, Oberösterreich
 Mauer (Wien), ehemaliger Vorort von Wien, heute ein Teil des 23. Wiener Gemeindebezirkes

sowie in anderen Ländern:
 Mauer (französisch Mageret), Ortsteil von Bastogne, Provinz Luxemburg, Belgien
 Pilchowice (bis 1945 deutsch Mauer), Ortsteil der Gemeinde Wleń im Powiat Lwówecki in Niederschlesien, Polen

Mauer ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Mauer (1899–1978), deutscher Politiker (NSDAP)
 Albert Mauer (1907–1999), polnischer Eishockeyspieler
 Anika Mauer (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Burkhard Mauer (1941–2009), deutscher Dramaturg und Intendant
 Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer (1954–2015), schwedische Modellbauerin
 Frank Mauer (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 Gerhard Mauer (* 1935), deutscher Landrat
 Hans Mauer (1879–1962), österreichischer Bildhauer
 Joe Mauer (* 1983), US-amerikanischer Baseballspieler
 Johann Gottlieb Mauer (18. und 19. Jahrhundert), deutscher Orgelbauer
 Klaus-Dieter Mauer (* 1954), deutscher Pastor und Evangelist
 Kristian Mauer (1863–1891), estnischer Schriftsteller, siehe Christian Kannike
 Marija Mauer (* 1991), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Michael Mauer (* 1962), deutscher Automobildesigner
 Otto Mauer (1907–1973), österreichischer Priester und Kunstsammler
 Renata Mauer (* 1969), polnische Sportschützin
 Thomas Mauer (auch: Mawer, Maur, Mawerius, Tribulensis Silesius; 1536–1575), deutscher evangelischer Theologe und lateinischer Dichter
 Timo Mauer (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Urban Mauer (* 1968), deutscher politischer Beamter (CDU)

Siehe auch:
 An der Mauer, Straße in Lübeck
 Die Mauer
 Maur (Begriffsklärung)
 Mauern (Begriffsklärung)
 Unterkiefer von Mauer, bekanntes Fossil, Typusexemplar des Homo heidelbergensis
 Zahlenmauer